Nortorf (Nortorfer Land), een stad in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein in het district Rendsburg-Eckernförde
Nortorf (Wilstermarsch), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein in het district Steinburg